Гран при на Нейно Кралско Височество принцеса Лала Мерием 2011 е 11-ото издание на тенис турнира Гран при на Нейно Кралско Височество принцеса Лала Мерием.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се във Фес, Мароко от 18 до 24 април. Ивета Бенешова трябва да защитава титлата си, но отказа участие в турнира.

Първия си трофей от календара на WTA печели Алберта Брианти, която надделява на финала над Симона Халеп с 6 – 4, 6 – 4. При двойките победителки от предната година са Ивета Бенешова и Анабел Медина Гаригес, но и Гаригес не се включва в схемата. Поставената под номер 1 двойка Андреа Хлавачкова / Рената Ворачова побеждава с 2:0 сета Нина Братчикова / Сандра Клеменшитц.

Поставени тенисистки 
  Араван Резаи (осминафинал)
  Ярослава Шведова (осминафинал)
  Лурдес Домингес Лино (1 кръг)
  Грета Арн (четвъртфинал)
  Анджелик Кербер (1 кръг)
  Йелена Докич (отказва се поради заболяване)
  Симона Халеп (финал)
  Ализе Корне (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (шампионки)
  Ализе Корне /  Йоана Ралука Олару (осминафинал)
  Елени Данилиду /  Александра Панова (осминафинал)
  Мервана Югич-Салкич /  Дария Юрак (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Гран при Лала Мерием
Фес